Das Shenzhen Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Shenzhen. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 4. bis 10. Januar 2016 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Auckland und Brisbane.

Titelverteidigerinnen waren Simona Halep im Einzel und das Geschwisterpaar Ljudmyla und Nadija Kitschenok im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Shenzhen Open 2016 fand vom 2. bis 3. Januar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

 
Die folgenden Spielerinnen konnten sich durchsetzen:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Shenzhen